Wendle ist der Name von

 Annika Wendle (* 1997), deutsche Ringerin
 Bengt Wendle, schwedischer Geschäftsmann
 Joe Wendle (* 1990), US-amerikanischer Baseballspieler